Schunk ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Schunk (* 1982), deutsche Handballspielerin
 Gary Schunk (1953–2021), US-amerikanischer Jazzpianist
 Jakob Schunk (1902–1976), deutscher Politiker (SPD)
 Julius Schunk (1822–1857), deutscher evangelischer Geistlicher, siehe Julius Schunck
 Ludwig Schunk (1884–1947), deutscher Fabrikant und Mitbegründer der Firma Schunk und Ebe oHG
 Mae Schunk (* 1934), US-amerikanische Politikerin
 Maxim Schunk (* 1989), deutscher Elektronik-Dj
 Nastasja Schunk (* 2003), deutsche Tennisspielerin
 Robert Schunk (* 1948), deutscher Opernsänger (Tenor)

Schunk bezeichnet zudem:
 Schunk GmbH & Co. KG, Unternehmen in der Spanntechnik und Automation mit Sitz in Lauffen am Neckar
 Schunk Group, Unternehmensgruppe mit Sitz in Deutschland (Kohlenstofftechnik und Ingenieurkeramik, Klima- und Umweltsimulationstechnik, Sintermetalltechnik, Ultraschallschweißtechnikanlagen), die sich im Besitz der 
 Ludwig-Schunk-Stiftung befindet.

Siehe auch:
 Schuncke
 Schunck (Begriffsklärung)